Boris Katchouk (né le  à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club 
Il est repêché en 2e ronde, 44e au total, par le Lightning de Tampa Bay au repêchage d'entrée dans la LNH 2016. Il signe son contrat d'entrée de 3 ans avec le Lightning, le 23 avril 2017.

Le 18 mars 2022, il est échangé aux Blackhawks de Chicago avec Taylor Raddysh et deux choix conditionnels de 1ère ronde (2023 et 2024) en retour de Brandon Hagel et de deux choix de 4e tour (2022 et 2024).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie || NOJHL ||29 ||18 ||27 ||45 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||12 ||0 ||2 ||2 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||63 ||24 ||27 ||51 ||61 ||12 ||6 ||4 ||10 ||4
|-
| 2016-2017 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||66 ||35 ||29 ||64 ||46 ||11 ||8 ||5 ||13 ||12   
|-
| 2017-2018 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||58 ||42 ||43 ||85 ||30 ||24 ||19 ||18 ||37 ||8
|-
| 2018-2019 || Crunch de Syracuse || LAH ||75 ||11 ||12 ||23 ||58 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 
|-
| 2019-2020 || Crunch de Syracuse || LAH ||60 ||14 ||18 ||32 ||33 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Crunch de Syracuse || LAH ||29 ||11 ||23 ||34 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||38 ||2 ||4 ||6 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || Crunch de Syracuse || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || Blackhawks de Chicago || LNH ||21 ||1 ||0 ||1 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

| 59 || 3 || 4 || 7 || 39 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2016 || align="left"|Championnat du monde -18 ans ||5 ||1 ||1 ||2 ||8 || align="left"|  
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde junior ||7 ||3 ||3 ||6 ||4 || align="left"| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels

LHO 
2015-2016 : nommé dans la deuxième équipe des recrues.
2017-2018 : nommé dans la première équipe d'étoiles.

LAH 
2020-2021 : nommé dans l'équipe d'étoiles de la division Nord.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en juin 1998
Naissance à Vancouver
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Blackhawks de Chicago